4-е Панамериканские игры 1963 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 20 апреля — 5 мая 1963 года в городе Сан-Паулу.

Виды спорта 

 Водные виды спорта
  Прыжки в воду
  Плавание
 Синхронное плавание
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Конный спорт
  Фехтование
  Футбол
  Спортивная гимнастика
  Дзюдо
  Современное пятиборье
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба
  Теннис
  Волейбол
  Водное поло
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com